Modelleisenbahner steht für:
 Personen, die sich mit Modelleisenbahnen beschäftigen, siehe Modelleisenbahn#Modelleisenbahner
 Der Modelleisenbahner, deutsche Fachzeitschrift zu Modelleisenbahnen